Uppsala-DLR Trojan Survey var ett samarbete mellan Uppsala universitet med Claes-Ingvar Lagerkvist och Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt i Berlin för att kartlägga populationen trojanska asteroider i Jupiters lagrangepunkt L4. Projektet löpte under 1996-1998. I forskningen användes utrustning vid Europeiska sydobservatoriet. Man identifierade totalt 400 asteroider varav flertalet var nyupptäckter.

Asteroider upptäckta av Uppsala-DLR Trojan Survey

Referenser
The Uppsala-DLR Trojan Survey of the Preceding Lagrangian Cloud Claes-Ingvar Lagerkvist et al
TROJANS, Uppsala universitet
Uppsala Asteroids

Se även
:Kategori:Astronomiska upptäckter av Uppsala-DLR Trojan Survey

Jupiters trojaner
Uppsala universitet